Minas steht für:

 Minas (Aksum), Bischof von Aksum
 Minas (Kaiser) († 1563), Kaiser von Äthiopien
 Minas (Käse), brasilianische Käsesorte

geographische Objekte:
 Minas de Riotinto, Gemeinde in Andalusien, Spanien
 Minas (Kuba), Municipio in der Provinz Camagüey
 Minas (Uruguay), Stadt im Departamento Lavalleja
 Departamento Minas (Córdoba), Verwaltungseinheit in Argentinien
 Departamento Minas (Neuquén), Verwaltungseinheit in Argentinien
 Minas Gerais, Bundesstaat von Brasilien
 Minas-Bucht, Nebenbucht der Bay of Fundy in Neuschottland, Kanada

Minas ist der Familienname folgender Personen:
 Konstantinos Minas (1788–1859), griechischer Philosophie- und Rhetoriklehrer, Philologe und Übersetzer
 Martina Minas-Nerpel, deutsche Ägyptologin

Siehe auch: 
 Las Minas
 Menas (Begriffsklärung)
 Minas Morgul